Kasahara ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Kasahara (* 1990), japanische Taekwondoin
 Shigeru Kasahara (* 1933), japanischer Ringer
 Sōta Kasahara (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Sunao Kasahara (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Takashi Kasahara (* 1918), japanischer Fußballspieler
 Takashi Kasahara (Fußballspieler, 1988) (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Tatsumi Kasahara (* 1977), japanischer Biathlet und Skilangläufer
 Yūjirō Kasahara (* 1984), japanischer Eishockeyspieler